Slovo Premiere může znamenat:

Televizní stanice
 Premiere (německý televizní kanál) – Bývalý německý filmový televizní kanál vysílající mezi lety 1991 a 2009.
 Premiere World – Původní německá digitální satelitní platforma později přejmenována na Sky Deutschland.
 Prem1ere – Bývalý britský filmový televizní kanál vysílající mezi lety 1985 a 1989.
 Premiéra TV – Bývalý český komerční televizní kanál vysílající mezi lety 1993 a 1997, jehož vysílání nahradila TV Prima.
 Paris Premiere – Francouzský televizní kanál vlastněný skupinou M6 Group.
 FTV Premiéra – Původní název bývalého televizního kanálu Premiéra TV a také název servisní organizace TV Prima.

Ostatní významy
 Premiere (časopis) – zaniklý filmový časopis
 Premiere Cinemas – Síť multikin, kterou v Česku provozuje společnost Premiere Cinemas Czech.
 Adobe Premiere Pro – Profesionální software pro střih videí.
 Premier League – Nejvyšší anglická fotbalová soutěž.
 Premiéra – význam slova původem z francouzského première – první.

Externí odkazy